Мари́са Джонс (; ) — новозеландская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе женской сборной Новой Зеландии участник семи ; четырёхкратная . . В составе смешанной парной сборной Новой Зеландии участник ; .

Достижения 
 : золото (, , , ), серебро (2005, 2006, ), бронза ().
 : золото ().
 : золото (), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 2015 World Mixed Doubles Curling Championship - NZ Curling
 Sporting Blues Awards - Support - OPSA
 New faces in New Zealand teams
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Новой Зеландии